Happy Days kan syfta på:

 Happy Days – originaltiteln på en amerikansk TV-serie från 1970-talet, se Gänget och jag
 Happy Days (film) – en svensk kortfilm från 1995
 Happy Days (musikalbum) – ett studioalbum av den svenska pop- och gospelsångerskan Carola Häggkvist
 Happy Days (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Happy Days (snus) – ett snus som såldes i USA och Sverige
 Happy Days (travhäst) – en svensk travhäst